Zugüberholung steht für:
 Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugzugs (Gespanns), siehe Überholvorgang #Auf der Straße
 Überholen von Eisenbahnzügen, siehe Überholvorgang #Auf der Schiene
 Überholen (Warten) eines Schienenfahrzeugs, siehe Hauptuntersuchung (Bahn)